Wuxi Classic 2011 − nierankingowy zaproszeniowy turniej snookerowy. Rozegrany został w dniach 7 – 10 lipca 2011 roku w chińskim mieście Wuxi. Obrońcą tytułu był reprezentant Anglii Shaun Murphy.

W turnieju wzięło udział 12 zawodników: 8 zaproszonych z czołowej 16. rankingu, oraz 4 zawodników z Chin, którzy otrzymali "dziką kartę".

W finale rozegranym 10 lipca Anglik Mark Selby pokonał swojego rodaka Allistera Cartera 9-7.

Relację z turnieju przeprowadzała stacja Eurosport.

Nagrody 
Zwycięzca: £ 20.000 
II miejsce: £ 10.000 

Półfinalista: £ 5.000 
Ćwierćfinalista: £ 2.500 

Runda 1: £ 1.250 

Największy break: £ 1.000 

Pula nagród: £ 56.000

Przebieg turnieju

Runda 1 
Peter Ebdon – Rouzi Maimaiti

Peter Ebdon pokonał chińskiego dzikokartowca 5-3. Po pięciu frejmach gry wynik kształtował się na 4-1. Jednak później chiński snookerzysta wygrał dwie kolejne partie i odrobił część strat ustalając wynik meczu na 4-3, jednak ostatecznie to Ebdon skończył kolejnego frejma i wygrał całe spotkanie 5-3. W meczu Anglik wbił także dwa pierwsze w turnieju brejki stupunktowe: 113, 107.

Matthew Stevens – Yu Delu

Do pierwszej przerwy Stevens prowadził 3-1. Po kolejnych trzech frejmach prowadzenie objął Chińczyk 3-4. Stevena w 8 frejmie próbował zaatakować maksymalnego brejka, jednak skończył na 72 punktach. Ostatecznie w całym spotkaniu zwyciężył Yu Delu pokonując Walijczyka 5-4.

Stephen Maguire – Liang Wenbo

Z tego pojedynku zwycięsko wyszedł Stephen Maguire, który pokonał Lianga Wenbo. Do przerwy oboje z graczy prezentowali niski poziom gry, jednak na półmetku było 4-0 dla Maguire'a. Po przerwie reprezentant Chin próbował jeszcze walczyć wygrywając 2 frejmy. Jednak ostatecznie zwyciężył Stephen Maguire 5-2.

Graeme Dott – Cao Yupeng

Graeme Dott pokonał reprezentanta Chin, Cao Yupenga 5-2. Szkot przegrał tylko pierwszego i siódmego frejma.

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju

Przypisy 

2011
2011 w sporcie
2011 w Chinach